Tanzania
 Nduruma – circoscrizione della regione di Arusha
 Nduruma – circoscrizione della regione di Mwanza